Трансильва́ния, или Седмигра́дье, Эрде́й ( «Залесье», ,  («Семиградье»), , ) — историческая область на северо-западе Румынии. 

Регион Парциум, разделяющийся на исторические области Банат (юг), Кришана (центр) и Марамуреш (север), также относят к Трансильвании, хотя исторически он не является её частью. Территория Трансильвании относится к Западному, Северо-Западному и Центральному регионам развития Румынии, на которых располагаются 16 жудецов: Алба, Арад, Бистрица-Нэсэуд, Бихор, Брашов, Караш-Северин, Клуж, Ковасна, Марамуреш.

История 

На протяжении тысячелетий этот регион не раз переходил из рук в руки. В античную эпоху Трансильвания составляла ядро государства даков; в этих краях находилась столица воинственного дакийского народа — Сармизегетуза. При Траяне земли даков стали римской провинцией Дакия.

В период Великого переселения народов через территорию Трансильвании прошло огромное количество этносов и племён, последними по времени из которых были кочевые мадьяры. В 1003 году, по преданию, венгерский король Иштван I разбил местного князя Дьюлу и присоединил Трансильванию к Венгрии. 

Средневековая Трансильвания обладала автономией в составе Венгерского королевства. Ею управлял воевода, происходивший, как правило, из числа секеев или саксов — этнических групп, которые защищали южные рубежи королевства, подобно казакам в России. В феврале 1438 года был узаконен союз трёх наций (мадьяры, саксы, секеи) по совместному управлению Трансильванией.

Битва при Мохаче (1526) года отрезала Трансильванию от венгерских владений и превратила её в самостоятельное княжество, во главе которого встал хорват Иван Запольский (в венгерской транскрипции — Янош Запольяи), на протяжении 12 лет претендовавший также и на венгерскую корону. В 1566 году Трансильванское княжество признало верховенство турецкого султана. В разные годы Трансильвания управлялась из городов Дюлафехервар (Алба-Юлия), Надьсебен (Сибиу) и Коложвар (Клуж-Напока).

Вторая половина XVI и XVII век — период формирования культурной и политической идентичности Трансильвании в качестве оплота протестантизма на востоке Европы. До 1613 года князья Трансильвании происходили из рода Батори, в XVII веке — из рода Ракоци. Они не только извлекали политические дивиденды из противостояния султана и Габсбургов, но и успешно защищали традиционные венгерские вольности от централизаторских поползновений венских императоров.

В 1687 г., после неудачной для турок осады Вены и попытки султана посадить на трансильванский престол своего ставленника, княжество было занято войсками Габсбургов. Султан окончательно отказался от претензий на обладание Трансильванией по Карловицкому миру 1699 года.

Неудача предпринятой князем Ференцем II Ракоци попытки отделиться от Габсбургов привела к упразднению в 1711 году трансильванской государственности. Вслед за тем начался процесс интенсивного окатоличивания Трансильвании. После создания Австро-Венгерской монархии Трансильвания вновь вошла в состав Венгерского королевства и была разделена на комитаты (см., напр., Харомсек).

Одним из условий вступления Румынского королевства в Первую мировую войну было присоединение Трансильвании к территории Румынии. После окончания войны, в результате Трианонского договора, Трансильвания целиком вошла в состав Румынии.

По решению второго Венского арбитража, проведённого Германией и Италией 30 августа 1940 года, Румыния передала Венгрии Северную Трансильванию. Южная Трансильвания осталась в составе Румынии. В 1945 году Северная Трансильвания была возвращена Румынии.

В 1968 году Николае Чаушеску упразднил Муреш-Венгерскую автономную область (созданную в 1952 г. на востоке Трансильвании), в процессе административно-территориальной реформы, отменившей области и вернувшей традиционное деление Румынии на уезды (жудецы). При этом была «тихо» ликвидирована и автономия венгров. Территория Венгерской АО вошла преимущественно в состав жудецов Муреш, Харгита, Ковасна.

География 

Трансильванское плато, от 300 до 500 метров в высоту, даёт начало рекам Марош, Сомеш, Кёрёш и Олт, а также другим притокам Дуная. Это ядро исторической Трансильвании примерно соответствует девяти жудецам современной Румынии. Другие области (Марамуреш, Кришана, Сату-Маре и Банат), на западе и севере, которые также присоединены Румынией в 1919 году (внутри границ, установленных мирными договорами в 1919—1920 годах), с тех пор часто рассматриваются как часть Трансильвании.

Население 
Трансильвания — особенно северная и восточная — издавна отличалась пестротой национального состава населения. После Второй мировой войны область стала более однородной: сейчас здесь абсолютно преобладают румыны (75 % населения), по-прежнему многочисленны венгры — 1 415 718 чел., что составляет 19,6 % населения Трансильвании. Это меньше, чем в начале XX века, когда они составляли 32 %. Другие общины: немцы, русины, евреи, сербы, — ранее довольно многочисленные, в настоящее время склонны к эмиграции или ассимиляции в румынской среде.

На севере области выделяется Северная Трансильвания, получившая известность как регион преобладания венгерского населения. Из-за этого Северная Трансильвания, в большей степени чем южная — этнически более однородная, накопила огромный конфликтный потенциал, особенно отчётливо выразившийся в начале XX века, в период между двумя мировыми войнами (1918—1945).

В культуре 

Поскольку самый знаменитый вампир, румынский граф Дракула, в романе «Дракула» живёт в Трансильвании и является венгром, эта область часто фигурирует в произведениях на вампирскую тематику. В видеоиграх Трансильвания часто фигурирует в виде пристанища разнообразной нечисти, злых духов и т. п.

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Исторические области Румынии
География Австро-Венгрии
Карпаты